Гран-при Мона́ко 2016 года (офиц. Formula 1 Grand Prix de Monaco 2016) — автогонка, шестой этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2016 года, который прошёл с 26 по 29 мая на городской трассе Монте-Карло в Монако. Это шестой этап в сезоне 2016 года и семьдесят четвёртая гонка в Монако, а также шестьдесят третья в рамках чемпионата мира серии Формулы-1 с момента его создания в 1950 году.

В этом гран-при дебютируют новые ультрамягкие шины компании Pirelli, которые предоставляются для этапа вместе с супермягкими и мягкими. По правилам сезона 2016 года, каждый пилот должен использовать хотя бы два разных комплекта шин во время гонки.

Во время квалификации в субботу, Риккардо за рулем машины Red Bull Racing завоевал первую поул-позицию в своей карьере. В насыщенной событиями гонке Льюис Хэмилтон одержал победу на Mercedes, опередив Даниэля Риккардо, который лидируя потерял много времени на пит-стопе из-за долгой установки шин. Серхио Перес стал третьим на подиуме. Это был первый подиум для Force India после гран-при России 2015 года.

Свободные заезды

Квалификация 

 Примечания
 1.  Кими Райкконен оштрафован на 5 позиций за внеплановую замену коробки передач.
 2.  Насру и Ферстаппену не удалось установить время круга в пределах 107 % от быстрого круга в 1 части. Первому из-за проблем с машиной, второму из-за аварии.

Гонка 

|}
 Примечания
 1.  Валттери Боттас наказан прибавкой 10 секунд за столкновение с Эстебаном Гутьерресом.
 2.  Паскаль Верляйн дважды наказан прибавкой 10 секунд, за превышение скорости в режиме виртуального автомобиля безопасности и за игнорирование синих флагов.

Положение в чемпионате после гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2016 году